Il singolare femminile del torneo di tennis British Hard Court Championships 1973, facente parte del Women's International Grand Prix 1973, ha avuto come vincitrice Virginia Wade che ha battuto in finale Evonne Goolagong 6-4, 6-4.

Teste di serie 
 Evonne Goolagong (finale)
 Virginia Wade (Campionessa)
 Pat Walkden Pretorius (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

British Hard Court Championships 1973